Land steht für:

 Allgemein für Staat
 Allgemein für Gliedstaat (auch Bundesland), siehe auch:
 Land (Deutschland)
 Land (DDR)
 Land (Österreich)
 autonomes Land innerhalb der Niederlande, siehe Königreich der Niederlande
 Bezeichnung für die zwei autonomen Provinzen Italiens, siehe Italienische Regionen #Autonome Provinzen
 Land (historisch), West- und Mitteleuropa: Rechtsgemeinschaft mit gemeinsamem Landesherren
 das Territorium eines Staates, siehe Staatsgebiet
 historische Rechtsgemeinschaft mit einem gemeinsamen Landesherrn
 Stücke der Erdoberfläche, die Gegenstand des Eigentums sein können, siehe Grundstück
 nicht von Wasser bedeckter Teil der Erdoberfläche, siehe Landfläche
 'Abgrenzung zum städtischen Raum, siehe ländlicher Raum
 Methode des DoS-Angriffs auf einen Server, siehe Land-Attacke
 datentragende Erhöhung auf einer CD, siehe Compact Disc #Aufbau einer CD
 16-bändiger koreanischer Romanepos von Park Kyung-ni, original T'oji (1973)
 Originaltitel von Abseits des Lebens, Filmdrama von Robin Wright
 Land (Dokumentarfilm), deutscher Dokumentarfilm von Timo Großpietsch (2021)
 Land Motorsport, deutsches Motorsportteam

Geografie:
 Land Bay, Bucht an der Ruppert-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Land-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Land ist der Familienname folgender Personen:
 Ailsa Land (1927–2021), britische Mathematikerin, Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Charles Henry Land (1847–1922), Zahnarzt und Erfinder der Jacketkrone
 Christian Land, deutscher Automobilrennfahrer
 Edwin Herbert Land (1909–1991), US-amerikanischer Physiker
 Emory S. Land (1879–1971), Vizeadmiral der United States Navy
 Erik Land (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Franz Land, deutscher Politiker (NSDAP)
 Greg Land (* um 1965), US-amerikanischer Comiczeichner
 Harold Land (1928–2001), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxofonist und Komponist
 Jan Pieter Nicolaas Land (1834–1897), niederländischer Orientalist und Philosoph
 Jochen Land (* 1977), deutscher Automobilrennfahrer und Motorsportteam-Inhaber
 John Land (1938–2021), englischer Hockeyspieler
 Karl-Heinz Land (* 1962), deutscher Unternehmer
 Kilian Land (* 1990), deutscher Schauspieler
 Kim Land (* 1994), deutsche Handballspielerin
 Michael Land (* 1961), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 Nick Land (* 1962), britischer Philosoph und Schriftsteller
 Peter Land (* 1966), dänischer Künstler
 Rainer Land (* 1952), Berliner Gesellschaftswissenschaftler
 Robert Land (* 1887 als Robert Liebmann; † 1943), österreichisch-tschechischer Filmregisseur
 Robert Land (Ingenieur) (1857–1899), deutscher Bauingenieur
 Stephanie Land (* 1978), US-amerikanische Autorin
 Ulrich Land (* 1956), deutscher Autor und Hörspielautor
 Walter Land (* 1938), deutscher Transplantationsmediziner (Chirurg)
 Winifred Land, englische Tischtennisspielerin
 Wolfgang Land (* 1953), deutscher Automobilrennfahrer und Motorsportteam-Inhaber

Siehe auch:
 De Land (Begriffsklärung)

 Landt (Begriffsklärung)
 Lant (Begriffsklärung)